Die Movistar Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Januar bis 5. Februar 2006 in Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Delray Beach International Tennis Championships in Delray Beach und den PBZ Zagreb Indoors in Zagreb statt. Beide gehörten, genau wie das Turnier in Santiago zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Argentinier Gastón Gaudio, der als Setzlistenerster ins Turnier startete, aber im Achtelfinale gegen Rubén Ramírez Hidalgo ausschied. Im Finale besiegte der an drei gesetzten Landsmann von Gaudio nach nur einem Satzverlust im Turnierverlauf den Lokalmatadoren Nicolás Massú (Nr. 5 der Setzliste) in zwei Sätzen. Er gewann den dritten und letzten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, David Ferrer und Santiago Ventura, spielten dieses Jahr nicht zusammen, da nur Ventura teilnahm. Er schied zum Auftakt aus. Einzelsieger Acasuso und Sebastián Prieto gewannen als Setzlistenzweite das Turnier ohne einen Satz verloren zu haben. Im Endspiel besiegten sie die topgesetzten Tschechen František Čermák und Leoš Friedl, die schon 2003 im Finale unterlagen. In dieser Konstellation war es der dritte Titel der Turniersieger. Insgesamt war es für Acasuso der vierte sowie für Prieto der siebte Titel der Karriere. Prieto hatte bereits 1998 den Titel beim selben Turnier gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Viña del Mar